

Пейнсвілл — місто, штат Міннесота
 Пейнсвілл — селище, штат Міссурі